25 Puchar Europy w lekkoatletyce – międzynarodowe zawody lekkoatletyczne, które zostały rozegrane na pięciu europejskich stadionach. Zawodnicy w pucharze Europy rywalizowali w superlidze oraz I i II lidze. Impreza odbyła się 19 i 20 czerwca.

Zawody

Superliga 
Zawody superligi odbyły się na Stadionie Zawiszy w Bydgoszczy. Była to pierwsza impreza rangi superligi pucharu Europy, która odbyła się w Polsce. Wśród panów rywalizację wygrała reprezentacja Niemiec, a wśród pań najlepsze okazały się zawodniczki Rosji.

Wyniki konkurencji

Mężczyźni

Kobiety 

Uwaga: 8 punktów przyznawano za pierwsze miejsce, 7 za drugie i tak aż do 1 punktu za miejsce ósme.

Tabele końcowe

I liga 
Zawodnicy w I lidze rywalizowali w dwóch grupach. Zawody Grupy A zorganizowano w bułgarskim Płowdiw, a grupy B w Stambule, w Turcji.

Tabele końcowe

Grupa A

Grupa B

II liga 
Zawody II ligi zostały zorganizowane w dwóch grupach. Grupa A rywalizowała w Reykjavíku na Islandii, a grupa B w Nowym Sadzie w Serbii i Czarnogórze.

Tabele końcowe

Grupa A

Grupa B

Występy Polaków

Bibliografia 
 

2004
2004 w lekkoatletyce
Lekkoatletyka w Bydgoszczy
Lekkoatletyka w Bułgarii
Lekkoatletyka w Islandii
Lekkoatletyka w Serbii i Czarnogórze
Lekkoatletyka w Turcji
Zawody sportowe w Bydgoszczy
2004 w polskim sporcie
2004 w Bułgarii
2004 w Turcji
2004 w Islandii
2004 w Serbii i Czarnogórze
Sport w Płowdiwie
Zawody sportowe w Stambule
Sport w Reykjavíku
Sport w Nowym Sadzie
Historia Reykjavíku